Jungermann ist der Familienname folgender Personen:

 Gisela Jungermann, Geburtsname von Gisela Zenz (* 1938), deutsche Rechtswissenschaftlerin und Psychologin
 Jimmy Jungermann (1914–1987), deutscher Hörfunkmoderator
 Ludwig Jungermann (1572–1653), deutscher Botaniker und Arzt
 Ludwig Jungermann (Politiker), deutscher Politiker, Oberbürgermeister von Weißenfels 
 Ulrich Jungermann (* 1953), Künstler
 Wilhelm Jungermann (1829–1888) deutscher Redakteur, Beamter und Politiker

Siehe auch
 Junkermann